Deux désigne le nombre 2 ou le chiffre deux.

Ce mot peut aussi faire référence à :

Cinéma 
 Numéro deux, un film de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville de 1975
 Deux, un film de Claude Zidi sortie en 1989
 Deux, un court métrage de Nicolas Anthomé réalisé en 2012
 Deux, un film franco-germano-portugais réalisé par Werner Schroeter, sorti en 2002
 Deux, une comédie dramatique franco-belgo-luxembourgeoise réalisée par Filippo Meneghetti, sortie en 2019
 Le sergent Deux-Deux, un personnage de la série de films L'Inspecteur diffusé entre 1965 et 1969

Média 
 La Deux, une chaîne de télévision généraliste publique de la Communauté française de Belgique entre 2003 et 2020, et devenu par la suite la chaîne Tipik

Musique

Artistes 
 Deux, un duo musical composé de Gérard Pelletier et Cati Tete entre 1982 et 1984
 , un groupe sud-coréen de K-pop entre 1993 et 1995

Album 
 D'eux, un album de Céline Dion sorti en 1995

Télévision 
 Deux, un téléfilm d'Anne Villacèque réalisé en 2015

Autres 
 Deux, une valeur de carte à jouer